Cihaur kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Cihaur, Majalengka, by, 
 Cihaur, Cianjur, 
 Cihaur, Brebes, by, 
 Cihaur, Kuningan, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar